Алагоинья — название муниципалитетов в Бразилии:
 Алагоинья — муниципалитет в штате Параиба;
 Алагоинья — муниципалитет в штате Пернамбуку;
 Алагоинья-ду-Пиауи — муниципалитет в штате Пиауи.

См. также 
 Алагоиньяс